Das Damendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1947 war ein Tenniswettbewerb in Vancouver.

Ergebnisse

Quelle 
 The Vancouver Sun, Ausgaben vom 22 bis 28. Juli 1947 und weitere zeitgenössische kanadische Zeitungen

Anmerkungen 

Tennisturnier in Vancouver
Tennisturnier 1947